Goldbeck – comune della Sassonia-Anhalt
 Goldbeck – frazione della città di Wittstock/Dosse (Brandeburgo)
 Goldbeck – località della frazione di Zernitz nel comune di Zernitz-Lohm (Brandeburgo)